Кубок УЄФА 2002–2003 — тридцять другий розіграш Кубка УЄФА — другого за престижністю європейського клубного турніру. У фіналі 21 травня 2003 року на Олімпійському стадіоні в Севільї трофей розіграли португальський «Порту» та шотландський «Селтік». «Порту» перемогли з рахунком 3-2, забивши гол у додатковий час, і стали першою португальською командою, яка виграла це змагання.

Кваліфікаційний раунд
В кваліфікаційному раунді команди були поділені на дві корзини - сіяних та несіяних відповідно до клубного рейтингу УЄФА 2002 року. Команди змагалися у двоматчевому протистоянні: одна гра вдома, одна на виїзді. Команди з однієї футбольної асоціації не могли грати одна з одною. Жеребкування відбулося 21 червня в Женеві. Матчі першого раунду було зіграно 13 та 15 серпня, а другого - 29 серпня 2002 року.

|}

Перший раунд
В першому раунді команди були поділені на дві корзини - сіяних та несіяних відповідно до клубного рейтингу УЄФА. Команди змагалися у двоматчевому протистоянні: одна гра вдома, одна на виїзді. Команди з однієї футбольної асоціації не могли грати одна з одною. Жеребкування відбулося 30 серпня 2002 року в Монако. Перщі матчі було зіграно 17 та 19 вересня, а матчі-відповіді - 1 та 3 жовтняня 2002 року.

|}
1 Цей матч проводився за порожніх трибун через покарання вболівальників «Партизана» за витівки у попередніх матчах.

Другий раунд
Як і в попередньому раунді клуби були поділені на дві корзини - сіяних та несіяних відповідно до рейтингу УЄФА. Команди з однієї футбольної асоціації не могли грати одна з одною. Жеребкування відбулося 8 жовтня 2002 року в Ньйоні. Перщі матчі було зіграно 29 та 31 жовтня, а матчі-відповіді - 7, 12 та 14 листопада 2002 року.

|}

Фінальна фаза
При жеребкуванні 1/16 та 1/8 фіналу клуби ділилися на дві корзини - сіяних та несіяних відповідно до клубного рейтингу. В 1/16 та 1/8 команди з однієї футбольної асоціації не могли грати одна з одною. Починаючи з жеребкування 1/4 фіналу не було ніякого посіву, а команди з однієї футбольної асоціації могли грати одна проти одної.

Фінал

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Кубка УЄФА 2002-03 на uefa.com  

2002
2002 у футболі
2003 у футболі